Генеральный прокурор Азербайджана возглавляет Генеральную Прокуратуру. Назначается на должность и смещается с должности Президентом Азербайджана при согласии Национального Собрания Азербайджана.

АДР

Азербайджанская ССР

C 1991

См. также 
 Генеральная прокуратура Азербайджана

Ссылки 
 История Генеральная прокуратура Азербайджана Официальный сайт 

Азербайджан
Списки:Азербайджан